Stanisław Matuszewski (nauczyciel)
 Stanisław Matuszewski (poseł)